Slovo Tichý nebo Tichá či Tichy anebo Tichi může znamenat:

jméno vodotečí a vodních ploch
 Tichý oceán (nazývaný též Pacifik)
 Tichá Orlice – východočeská řeka
 Tichý potok – více různých významů

jméno obce
 Tichá (okres Nový Jičín) – obec v Moravskoslezském kraji

příjmení osob
 Tichý (příjmení) – více osobností stejného příjmení 

přírodní území
 Tiché údolí – přírodní rezervace u Roztok u Prahy (viz Roztocký háj - Tiché údolí)
 Tichá Šárka – dolní část Šáreckého údolí na severozápadním okraji Prahy

v kultuře
 Ijon Tichý – fiktivní literární postava ze sci-fi knih polského spisovatele Stanisława Lema
 Tichý Don – čtyřdílný román od ruského spisovatele Michaila Šolochova
 A jitra jsou zde tichá – sovětský válečný film

další
 Kometa Tichý – krátkoperiodická kometa z Jupiterovy rodiny komet